Orsans ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Orsans (Aude) im Département Aude
 Orsans (Doubs) im Département Doubs